Михаил Розенштейн:
 Розенштейн, Михаил Борисович (род. 1951) — советский художник-постановщик игровых фильмов Свердловской киностудии.
 Розенштейн, Михаил Григорьевич (род.1962) — израильский русскоязычный поэт.